Lista das 353 comunas do departamento francês de Gard.

 (CAN) Communauté d'agglomération Nîmes Métropole, criada em 2002.
 (CAC) Communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, criada em 2000.
 (CAA) Communauté d'agglomération du Grand Avignon, criada em 2001, most of which is located in the Vaucluse  département.

|}

 
Gard